Schmalfeld bzw. Schmalfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Schmalfeldt (* 1965), deutsche Hochschullehrerin (Medizin)
 Carmen Schmalfeldt (* 1976), deutsche Radiomoderatorin
 Hinrich Schmalfeldt (1850–1937), Bremer Reichstagsabgeordneter
 Karin Schmalfeld (* 1976), deutsche Orientierungsläuferin
 Rudolf Schmalfeld (1858–1922), deutscher Sänger

Schmalfeld ist der Name einer Gemeinde und zweier Wüstung:

 Schmalfeld, Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Schmalfeld, Wüstung in der kreisfreien Stadt Schweinfurt, Bayern
 Schmalfeld, Wüstung in der Stadt Kitzingen, Bayern

Siehe auch:

 Schmalefeld
 Schmalfelden